Гусейн Ахундов:
 Ахундов, Гусейн Гасан оглы (род. 1988) — азербайджанский футболист.
 Ахундов, Гусейн Мамедович (1921—2015) — советский и азербайджанский художник кино, член Союза художников СССР.
 См. также 
 Гусейн
 Ахундов